Суперкубок Португалії з футболу 1991 () — 13-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Бенфіка» та володар кубка Португалії «Порту».
За сумою проведених першого та повторного матчів (18 грудня 1991 і 29 січня 1992 року) рахунок залишився нічийним. Відповідно до регламенту змагання 9 вересня 1992 було проведене перегравання, перемогу у серії післяматчевих пенальті здобув «Порту».

Перший матч

Повторний матч

Перегравання

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1991
Португалія
Португалія
1991 у португальському спорті
1992 у португальському спорті